Margarita Estuardo (en inglés, Margaret Stewart; Perth, 25 de diciembre de 1424-Châlons-en-Champagne, 16 de agosto de 1445) fue una princesa de Escocia por nacimiento, y delfina de Francia por matrimonio.

Biografía 
Fue la primera hija del rey Jacobo I de Escocia y de su esposa, Juana Beaufort.

Fue entregada como esposa a los doce años al delfín Luis de Valois, hijo del rey Carlos VII de Francia y de María de Anjou. El matrimonio se celebró en Tours el 24 de junio de 1436.

La relación entre ambos fue fría ya que Margarita siempre apoyaba a su suegro el rey, con quien su hijo nunca logró tener una buena relación y siempre estaban en conflicto. La delfina se sentía aislada por su marido e incluso toda la corte, lo que le provocó una depresión.

Murió durante un parto a los veinte años en 1445 y fue sepultada en Thouars. Su esposo se convirtió en rey de Francia seis años más tarde y, tras quedar viudo, se casó con Carlota de Saboya, con quien tuvo al heredero, Carlos VIII de Francia.

Ascendencia

Notas

Enlaces externos 

Casa de Estuardo
Delfinas de Francia por matrimonio con los Valois
Fallecidas por parto
Nacidos en Perth (Escocia)
Fallecidos en Châlons-en-Champagne
Nobles de Escocia del siglo XV
Nobles francesas del siglo XV
Escocesas del siglo XV